Il doppio del torneo di tennis Monterrey Challenger 1995, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Mark Knowles e Daniel Nestor che hanno battuto in finale Nicolás Pereira e David Rikl 3-6, 6-1, 6-4.

Teste di serie 

 Mark Knowles /  Daniel Nestor (Campioni)
 Nicolás Pereira /  David Rikl (finale)

 Donald Johnson /  Kenny Thorne (semifinali)
 Leonardo Lavalle /  Óscar Ortiz (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Monterrey Challenger 1995